Open de Nice Côte d’Azur 2010 — 25-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Ницца и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2010 году турнир прошёл с 17 по 22 мая. Соревнование завершало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к Roland Garros.

Общая информация 
Соревнование элитного профессионального мужского тура вернулось в Ниццу впервые с 1995 года: французская федерация воспользовалась финансовыми проблемами у турнира в австрийском Кицбюэле, выкупив его лицензию соревнования базовой категории на неделе, предшествующей Roland Garros, и восстановила грунтовый чемпионат в Приморских Альпах. Новый-старый турнир привлёк на свой первый розыгрыш нескольких лидеров рейтинга: в одиночном разряде посев возглавили два игрока Top10: Робин Сёдерлинг и Фернандо Вердаско, а в паре — альянс седьмой и тринадцатых ракеток мира: Махеша Бхупати и Максима Мирного.

Вердаско, в итоге, наиболее ответственно отнёсся к приезду на соревнование, добравшись до финала соревнования, где его обыграл постепенно возвращающийся к своим лучшим результатам Ришар Гаске. Для француза эта победа стала первой на соревнованиях основного тура с сентября 2007 года. В паре первые сеянные также покинули турнир во втором раунде, а финал разыграли альянсы Марсело Мело / Бруно Соарес и Рохан Бопанна / Айсам-уль-Хак Куреши. Бразильцы, посеянные здесь третьими, доказали своё преимущество по итогам решающего тай-брейка.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Ришар Гаске обыграл  Фернандо Вердаско со счётом 6-3, 5-7, 7-6(5).
 Гаске выигрывает 1-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Вердаско уступает 2-й финал в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= А.Маннарино
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= О.Рохус
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Р.Гаске
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Л.Лацко
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А.Долгополов
| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=7| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= А.Монтаньес
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=5
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Ф.Фоньини
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= М.Кьюдинелли
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= П.Стараче
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= С.Дарси
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= Дж.Мина
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Л.Кубот
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р.Сёдерлинг
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=4
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= О.Рохус
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3=6| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Р.Гаске
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= А.Долгополов
| RD2-score04-1=0
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=3

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Г.Монфис
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=6| RD2-seed06= 
| RD2-team06= М.Кьюдинелли
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=4

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= П.Стараче
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= Л.Кубот
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= О.Рохус
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Р.Гаске
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Г.Монфис
| RD3-score03-1=62
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= П.Стараче
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Р.Гаске
| RD4-score01-1=7| RD4-score01-2=7| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= П.Стараче
| RD4-score02-1=61
| RD4-score02-2=68
| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 2 

 Финал 

 Парный турнир 
  Марсело Мело /  Бруно Соарес''' обыграли  Рохана Бопанну /  Айсама-уль-Хака Куреши со счётом 1-6, 6-3, [10-5].
 Мело выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Соарес выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Open de Nice Côte d’Azur

 Мировой тур ATP 2010 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт   

 
 

Франция
Спорт во Франции в 2010 году
Май 2010 года
2010